«Baconnois» puede referirse a:
 Baconnois-Barreau, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Arnaud.  
 Baconnois-Grand-Fond, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Anse-à-Veau.